Ion Filotti (n. 1941, București, România) este un om de știință de origine română, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul  informaticii și calculatoarelor.

Biografie
Ion Filotti s-a născut la București în anul 1941, într-o familie de diplomați și politicieni români. Tatăl său a fost Eugen Filotti, jurnalist și diplomat român în perioada interbelică, și mama sa a fost Elisabeta (Tașcă) Filotti, fiica profesorului Gheorghe Tașcă. Dupa război, familia a avut mari dificultăți sub regimul comunist: tatălui său i-a fost tăiata pensia; guvernul comunist al României a confiscat casa părintească, repartizând familia într-o locuință insalubra; ca exponent al regimului precedent, bunicul său matern a fost arestat în 1950 și apoi a fost încarcerat în Închisoarea Sighet, unde și-a pierdut viața.

În 1962 Ion Filotti a absolvit cursurile Facultății de Electronică din  Politehnică, și mai apoi cursurile Facultății de Matematică din Universitatea București. După absolvire, a lucrat la Centrul de Calcul al Direcției Centrale de Statistică din București. Cu sprijinul Profesorului Grigore Moisil, în 1969 a emigrat în Statele Unite, unde a obtinut doctoratul în știința calculatoarelor la Universitatea Berkeley din California. Fiindcă părăsise Romania cu prilejul unei călătorii externe în interes de servici, guvernul comunist al României l-a răsplătit cu o condamnare în contumacie, revocată abia dupa 1989.  A lucrat mai mulți ani ca profesor în Institutul Courant la New York University și la Columbia University. Mai apoi a emigrat în Franța, unde a lucrat ca cercetător la INRIA (Institutul Francez pentru Cercetare în Calculatoare și Automatizari) și ca director la Centrul Național Francez de Cercetare Stiințifică (CNRS), și mai târziu în sectorul privat.

Activitate științifică
În ultimii ani de facultate (1961-1962), Ion Filotti a fost recrutat de Prof. Grigore Moisil într-un mic grup mixt de cercetare, cu zece participanți matematicieni și ingineri, selecționați dintre foști studenți din cursurile de logică matematică și algebră booleană predate de Moisil la Facultatea de Matematică a Universității din București și în Politehnică. Grupul, care a inclus de asemenea viitorii oameni de știință Petre Dimo, Paul Cristea, și Gheorghe Mărâi, s-a întâlnit în fiecare sâmbătă după-amiază cu Moisil la Casa Oamenilor de Știință din București, până în anul 1968. Ion Filotti l-a considerat pe Grigore Moisil ca pe un al doilea părinte al său. Dat fiind că Grigore Moisil a fost unul din fondatorii științei calculatoarelor, Ion Filotti face parte din prima generație de calculatoriști români.

În 1969 Ion Filotti a emigrat în Statele Unite, unde și-a continuat studiile superioare la University of California Berkeley. În 1972 a susținut teza de doctorat intitulată “The Primitive Recursive-Permutations Generate the Group of Recursive-Permutations”, sub îndrumarea profesorului Manuel Blum (Berkeley), obținând diploma de doctor în filosofie.

După susținerea tezei de doctorat, Ion Filotti a devenit profesor la New York University, și mai apoi la Columbia University în New York City. În aceasta perioada a cercetat și a publicat în domeniul teoriei sistemelor de calcul.

În 1980 a emigrat în Franța, unde a lucrat inițial ca cercetator la INRIA, și mai apoi ca Director de Cercetare la Centrul Național Francez de Cercetare Stiințifică (CNRS), și unde a ținut de asemenea cursuri la Universitatea din Paris. Mai târziu a lucrat în sectorul privat francez, unde a fondat firma "Non Standard Logics" în Paris, și unde a fost unul din directorii Grupului IT Alcion.

Activism social și politic
În afara activității profesionale, Ion Filotti a fost de asemenea activ pe frontul politic și social. A fost unul din semnatarii apelului “Appeal for the International Condemnation of the Criminality and Illegitimacy of Communism’’, și unul din autorii scrisorii deschise ‘’Open letter to the Minister of Justice of Romania for the Condemnation of Communism’’.

Note

Nașteri în 1941
Ingineri români
Absolvenți ai Universității Politehnica din București